Гран-прі 70-ти річчя (офіційно Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 9 серпня 2020 року на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це - п'ятий етап чемпіонату світу 2020 року, який був проведений рівно через тиждень після Гран-прі Великої Британії на тому самому треку через пандемію коронавірусу 2019.

Передумови 
Пілоти та команди були такими ж, як і на початку сезону. Однак у пілота команди Racing Point Серхіо Переса було виявлено коронавірусну хворобу SARS-CoV-2. Через це хворого гонщика замінив Ніко Хюлькенберг.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у британському спорті
Серпень 2020